Zoraida Santiago puede referirse a las siguientes personas:

 Zoraida Santiago (compositora), compositora puertorriqueña;
 Zoraida Santiago (taekwondo), practicante de taekwondo puertorriqueña.